Vivre libre est le titre de plusieurs œuvres :
Vivre libre (This Land is Mine), un film américain de Jean Renoir sorti en 1943 ;
Vivre libre (Born Free), un film britannique de James Hill sorti en 1966 ;
Vivre libre (Born Free), une série télévisée américaine en 13 épisodes, créée par Carl Furman d'après l'œuvre de George Adamson et diffusée en 1974.